Het WTCC-seizoen 2015 was het twaalfde seizoen van het Wereldkampioenschap voor touringcars en het elfde seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005. Het kampioenschap bestond uit 24 races, verdeeld over 12 raceweekenden.

Zowel coureur José María López als constructeur Citroën verdedigden succesvol hun respectievelijke wereldkampioenschappen.

Teams en coureurs

Kalender

Kampioenschap

Puntensysteem

 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.

Rijders

Constructeurs

Independents

2015
Autosport in 2015